Edessa (Griekenland), een gemeente en kleine stad in Griekenland
de oude naam voor de stad Urfa of Şanlıurfa in Turkije
Osroene, een staat rond Edessa, 132 v.Chr. - 214 n.Chr.
Graafschap Edessa, een kruisvaardersstaat uit de 11e-12e eeuw
Kleed van Edessa, relikwie